Мед, МЕД:

 Медей (Мед) — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Ясона и Медеи, вскормленный Хироном, либо сын Эгея и Медеи.
 Медей — теократ Команы Понтийской, правивший в I веке до н. э.
 Международная единица действия
 Международное евразийское движение (International Eurasian Movement) — неправительственная общественная организация с филиалами в 29 странах, включая все страны СНГ. Создано в Москве в ноябре 2003 года, основатель и лидер — Александр Гельевич Дугин.
 Мед () — река в Провансе на юге Франции, бассейн Роны.

См. также 
 Мёд (значения)
 Меда (значения)
 МЕ (значения) (кириллица)
 ME (латиница)